UDR – akronim nazw dwóch kolejnych, gaullistowskich partii politycznych we Francji:

 1968 : Union pour la défense de la République (koalicja wyborcza)
 1968-1976 : Union des démocrates pour la République (Unia Demokratów na rzecz Republiki)